Ženská dvouhra Hungarian Ladies Open 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do singlové soutěže budapešťského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla maďarská tenistka Tímea Babosová, kterou ve druhém kole vyřadila Němka Mona Barthelová.

Ve druhém kole kvalifikace zahrála Španělka Georgina Garcíaová Pérezová proti Švýcarce Patty Schnyderové nejrychlejších podání v historii ženského tenisu s naměřenou hodnotou 220,0 km/h. Pro absenci kalibrovaného, autorizovaného zařízení měření rychlosti IDS (Information and Display Systems) však nebyla rychlost podání ze strany Ženské tenisové asociace oficiálně uznána a za nejrychlejší bylo nadále považováno podání Sabiny Lisické z Bank of the West Classic 2014.

Vítězkou se stala 23letá nenasazená Belgičanka Alison Van Uytvancková, jež ve finále zdolala 28letou slovenskou turnajovou jedničku Dominiku Cibulkovou po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk Van Uytvanckovou 26. února 2018 posunul ve světové klasifikaci WTA o třicet míst výše na 50. příčku, devět pozic za kariérním maximem. V předchozí části sezóny 2018 přitom Belgičanka vypadla na třech turnajích v prvním kole a jediných vítězství dosáhla ve dvou kvalifikacích a jednom utkání Fed Cupu. Cibulková nastoupila k dvacátému finálovému duelu a podvanácté z něj odešla poražena.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
 Viktória Kužmová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2018